John Gage ist der Name folgender Personen:

* John Gage (Antiquar) (1786–1842), britischer Antiquar
 John Gage (Regisseur) (1912–1989), US-amerikanischer Regisseur
 John Gage (Kunsthistoriker) (1938–2012), britischer Kunsthistoriker